Моршанская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Моршанская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии
 Моршанская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Моршанская волость (Моршанский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Моршанская волость (Ново-Николаевский уезд) — в составе Томской губернии, а затем Новониколаевской губернии